Michel Laurent peut désigner :
 Michel Laurent (1936-), ingénieur du son français spécialisé dans le cinéma ;
 Michel Laurent (1944-), chanteur ;
 Michel Laurent (1946-1975), photojournaliste français, décédé en reportage à proximité de Saïgon ;
 Michel Laurent (1953-), universitaire français spécialiste des neurosciences ;
 Michel Laurent (1953-), coureur cycliste français.